Ausztria
Pottenstein, település Alsó-Ausztria tartományban, a Badeni járásban

 Németország
Pottenstein, település Bajorországban